Pomer bezeichnet:

 Pomer (Medulin), ein Ort in der Gemeinde Medulin, Kroatien
 Pomer (Saragossa), eine Gemeinde in der Provinz Saragossa, Spanien

Pomer ist der Familienname folgender Personen:
 Philipp Pomer (* 1997), österreichischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Pommer (Begriffsklärung)
 Bomer